Бонево — топоним:
 Бонево — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Тервел;
 Бонево — деревня Коршикского сельского поселения в Оричевском районе Кировской области России;
 Бонево — сельская гмина в Польше, входит в Влоцлавский повят, Куявско-Поморское воеводство.
 Бонево — деревня в Польше (Бонево (гмина)), входит в Влоцлавский повят, Куявско-Поморское воеводство.